Een provincie van Burundi, zie Cankuzo (provincie)
 Een gemeente in deze provincie, zie Cankuzo (commune)
 De hoofdstad van deze provincie, zie Cankuzo (stad)